Die DTM-Saison 2023 wird die 37. Saison der DTM und die 24. seit Neugründung der Serie im Jahr 2000 sein. Sie beginnt am 27. Mai in Oschersleben und endet am 22. Oktober in Hockenheim. Die Saison soll 16 Wertungsläufe an acht Rennwochenenden umfassen.

Änderungen 2023

Strecken 
Erstmals seit 2015 ist wieder ein DTM-Lauf in der Motorsport Arena Oschersleben geplant. Auch der Circuit Park Zandvoort, wo zuletzt 2018 gefahren wurde, und der Sachsenring, wo letztmals 2002 ein DTM-Rennen stattfand, kehren in den Rennkalender zurück.

Die Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve, dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari sowie dem Circuit de Spa-Francorchamps entfallen hingegen.

Hersteller und Teams 
AF Corse, bisher einziges Team der Marke Ferrari, zog sich nach zwei Jahren und dem Erfolg in der Teamwertung 2021 aus der DTM zurück. Ebenfalls nach zwei Jahren in der DTM entschied sich Walkenhorst Motorsport gegen ein weiteres Engagement. Ersetzt wurde das Team durch Project 1 Motorsport, die ihr Debüt in der DTM feiern.

Nach insgesamt 24 Jahren in der DTM trat das Team Rosberg in der Saison 2023 nicht an. Auch Mücke Motorsport zog sich für 2023 aus der DTM zurück.

Am 22. Februar 2023 wurden alle Teams der DTM-Saison 2023 vorgestellt. So verließen, neben bereits genannten Teams, auch die Teams Attempto Racing, GruppeM Racing und T3 Motorsport die DTM. Neu hinzu kamen Engstler Motorsport (mit Audi), Team Landgraf (mit Mercedes), Manthey-Racing und Toksport WRT (beide Porsche). Ebenfalls schloss sich das schweizerische Team Emil Frey Racing der DTM an und sorgte somit für einen Verbleib der Marke Ferrari. Darüber hinaus wechselte das Team SSR Performance von Porsche zu Lamborghini.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Weblinks 
 Die offizielle Internetpräsenz der DTM

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2023
2023